Вікторія Вікторівна Вороніна - (нар. , Путивль, УРСР) - заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (з 20 лютого 2019 року). До призначення на посаду очолювала патронатну службу міністра у цьому ж міністерстві.

Біографія 
Дитинство

Народилась 13 липня 1988 року в Путивлі Сумської області.

У 2003 році з відзнакою закінчила навчання у середній загальноосвітній школі №2.

У 2003-2007 роках навчалась у Путивльському педагогічному коледжі імені С.В. Руднєва, яку закінчила з відзнакою. Здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, вчителя англійської мови в початкових класах. Двічі отримувала стипендію Президента України, отримувала стипендію імені С.В. Руднєва. 

Освіта

У 2007-2012 роках навчалась в Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство". 

Державна служба

Вересень 2012 року - вересень 2015 року - працювала юристом у системі податкової служби (м. Київ).

З вересня 2015 року працювала у структурі Державного агентства з питань відновлення Донбасу, яке у 2016 році реорганізоване у Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, на посадах:

- головний спеціаліст юридичного відділу;

- завідувач сектору контролю;

- начальник відділу з питань підготовки, відбору та реалізації проєктів та програм Управління з питань залучення коштів позабюджетних джерел;

- начальник відділу з взаємодії з донорами та МФО - заступник начальника Управління з питань міжнародного співробітництва, проєктів і програм;

- керівник Патронатної служби міністра.

У 2018 році у якості заохочувальної відзнаки  отримала Подяку Прем'єр-міністра України.

Призначена на посаду заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України розпорядженням Кабінет Міністрів України від 20 лютого 2019 року. Звільнена з посади від 04 вересня 2019 року.

З 18 вересня 2020 року є виконавчим директором дослідницької та експертної неурядової організації, що спеціалізується на питаннях міжнародної та національної безпеки Центр безпекових досліджень «СЕНСС» .

Брала участь в розробці та промоції стратегічних документів Уряду України, які стосуються питань відновлення та розбудови миру, попередження та врегулювання конфліктів, медіації, соціальної згуртованості, примирення, реінтеграції.

Джерела 
 Розпорядження КМУ від 20.02.2019  
 У Кабміні призначили нового заступника голови МінТОТ

Примітки 

Уродженці Путивля
Випускники Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України